Kothgraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Kothgraben (Gemeinde Lunz am See), Siedlungsplatz von Mausrodel, Markt Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich 
 Kothgraben (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Katastralgemeinde und Ortschaft von Markt Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark

Gewässer:
 Kothgraben (Leitzach), am Unterlauf auch Fischbach, rechter Zufluss der Leitzach bei Point, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kothgraben (Neidernach), linker Zufluss vom Schellkopf der Neidernach oder Naidernach in der Gemarkung Garmisch, Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Siehe auch:
 Kotgraben
 Kothbach